Paradise (filme) - com Elijah Wood e Melanie Griffith
Paradise Indústria Aeronáutica

Localidades
Paradise (Guiana)
Nos 
Paradise (Califórnia)
Paradise (Kansas)
Paradise (Montana)
Paradise (Nevada)
Paradise (Pensilvânia)
Paradise (Texas)
Paradise (Utah)
Paradise Heights
No 
Paradise (Terra Nova e Labrador)

Música
Paradise (álbum de Bob Sinclar)
Paradise (álbum de Kenny G)
Paradise (álbum de Lil Suzy)
Paradise (EP de Lana del Rey)
Paradise (canção de Coldplay)
Paradise (canção de Mýa)
Paradise (canção de Timmy T)
Paradise (canção de LL Cool J)
Paradise CD Single

Ver também

Desambiguações de música
Desambiguações de topônimos